Zāy – lettera dell'alfabeto arabo
Jean Zay – politico francese
Károly Zay – nobile e politico ungherese
zay – codice ISO 639-3 della lingua zaysete o zayse-zergulla